

Toponyme

 le nom italien de Messine, une ville italienne, chef-lieu de la province de Messine en Sicile ; 
 Messina, une ville d'Afrique du Sud du nord de la région du Transvaal ;

Patronyme

 Annie Messina (1910-), écrivaine italienne ;
 Antonello da Messina (1430-1479), peintre italien de la Renaissance ;
 Bartolomeo da Messina, traducteur du XIIIe siècle qui fut actif en Sicile, connu notamment pour ses traductions en latin des textes grecs d'Aristote ;
 Bruno Messina (1971-), responsable culturel français ;
 
 Ettore Messina (1959-), entraîneur italien de basket-ball ; 
 Francesco Messina (1900-1995), sculpteur italien ;
 Geoffroy Messina (1982-), joueur de rugby à XV français ;
 Guido Messina (1931-2020), coureur cycliste sur piste italien ;
 Ignazio Messina (1964-), homme politique italien ;
 Jim Messina (1947-), bassiste et chanteur américain ;
 Leonardo Messina (1955-) dit « Narduzzo », criminel italien ; 
 Maria Messina (1887–1944), une écrivaine italienne ;
 Mateo Messina (1972-), compositeur de musique de films américain ;
 Philip Messina (1965-), chef décorateur américain ;
 Piero Messina (1981-), cinéaste et musicien italien.

Musique 

 Messina  est le  studio de Damien Saez sorti en 2012 ;
 Loggins and Messina, un duo musical américain composé de Kenny Loggins et Jim Messina qui a connu le succès dans les années 1970.

Économie 
 Stretto di Messina, une société italienne créée en 1981, chargée des études de faisabilité, de l'avant-projet, de la réalisation et de la gestion du pont sur le détroit de Messine

Sport 
 Coppa di Messina (Coupe de Messine), est une course automobile de type Grand Prix, organisées durant les années 1920 en Italie.

Divers 
 Bataille de Messine, de 265-264 av. J.-C., est le premier incident militaire majeur entre la République romaine et les Carthaginois
 Patata novella di Messina, une production traditionnelle de pomme de terre de la province de Messine (Italie)